Narasimha, le quatrième avatar de Vishnou, mi-homme, mi-lion.

 Narasimha, film indien réalisé par N. Chandra, sorti en 1991.
 Narasimha Maheta, poète et saint vishnouite du Gujarat.
 Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao,  premier ministre indien.